

Населені пункти та їхні частини
 Мікожин — село в гміні Любане Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мікожин — село в гміні Кемпно Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Мікожин — село в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Мікожин — частина міста Іновроцлав у Іновроцлавському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Мікожин — частина міста Голенюв у Голеньовському повіті Західнопоморського воєводства

Примітки